Schmidt-Polex ist der Familienname von

 Carl Schmidt-Polex (1853–1919), deutscher Jurist
 Eduard Schmidt-Polex (1795–1863), deutscher Bankier und Abgeordneter
 Hans Walter Schmidt-Polex (1900–1978), deutscher Jurist
 Philipp Schmidt-Polex (1824–1893), deutscher Bankier und Abgeordneter